Лондонски атлетски гран при 2018. одржан је 21. и 22. јула 2018. на Олимпијском стадиону у Лондону. Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница 

.

Времена су дата према локалном времену GMT -1.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:35.

Ветар +0,8 м/с

100 м (2) 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:45.

Ветар +0,2 м/с

 100 м (Ф) 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 15:50.

Ветар +0,1 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:55.

800 м 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 14:58.

5.000 м 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 15:05.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 13:30.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 14:31.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 15:29.

Ветар -1,4 м/с

Миља

100 м препоне 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 14:15.

Ветар -0,5 м/с

100 м препоне (2) 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 14:25.

Ветар +0,2 м/с

 100 м препоне (Ф) 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 15:39.

Ветар +0,6 м/с

400 м препоне 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:04.

Скок увис 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 14:09.

1 Повукле су се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:30.

1 Повукла се са такмичења због повреде

Бацање диска 
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 18:40.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 14:09.

Остале дисциплине

Мушкарци

400 м препоне 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 15:26.

Штафета 4х100 м  
Такмичење је одржано 22. јула 2018. године у 13:30.

3.000 м ходање 
Такмичење је одржано 21. јула 2018. године у 13:05.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга 
 Освојени бодови после 11. митинга

Лондонски атлетски гран при
ИААФ Дијамантска лига 2018.